The Smile Wins – cortometraggio del 1923 diretto da George Jeske
The Smile Wins – cortometraggio del 1928 diretto da Robert F. McGowan